

Astronomia 
 140628 Klaipeda – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Comune distrettuale di Klaipėda – uno dei 60 comuni della Lituania
 Contea di Klaipėda – una delle dieci contee della Lituania
 Klaipėda – città lituana nei pressi della foce del fiume Nemunas

Sport 
 FK Klaipėda – società calcistica della città di Klaipėda
 Krepšinio klubas Neptūnas Klaipėda – società cestistica della città di Klaipėda